Příjmení Kunert má více nositelů:

 Emil Kunert (* 1934), slovenský fotbalista a trenér, otec Ľubomíra
 Günter Kunert (1929–2019), německý spisovatel
 Jiří Kunert (* 1953), český ekonom a bankéř
 Julius Kunert (1900–1993), německý podnikatel v textilním průmyslu 
 Ľubomír Kunert (* 1954), bývalý československý fotbalista, syn Emila